GSOC steht für

 Deutsches Raumfahrt-Kontrollzentrum (German Space Operations Center),
 Google Summer of Code, ein Programmierstipendium von Google

GSOC